Рејнбоу Сити има више значења:
 Рејнбоу Сити (Аризона)
 Рејнбоу Сити (Алабама)